

Geografia 
 Banbury – città dell'Oxfordshire, in Inghilterra (Regno Unito)
 Banbury-Don Mills – comunità di Toronto, Canada

Persone 
 Frith Banbury – attore e regista britannico
 Ian Banbury – pistard britannico
 Jen Banbury – giornalista e drammaturga statunitense

Trasporti 
 Stazione di Banbury – stazione ferroviaria della città di Banbury